Musa, divindade grega 
 Musa (botânica) — gênero biológico da bananeira

Desambiguação